Evéquoz est un nom de famille suisse issue du Valais, notamment porté par plusieurs champions d'escrime :
 Michel Evéquoz : (1923-2015), escrimeur, fondateur de la Société d'escrime de Sion
 Guy Evéquoz : (1952-), escrimeur, fils de Michel, Vice-champion olympique par équipes en 1972
 Jean-Blaise Evéquoz : (1953-), escrimeur, Peintre, fils de Michel, Troisième par équipes aux Jeux olympiques en 1976
 Éléonore Evéquoz : escrimeuse, fille de Guy